Oetker puede referirse a:
 Oetker-Gruppe, grupo empresarial alemán con negocios en alimentación, bebidas, transporte marítimo y banca, entre otros.
 Dr. Oetker, empresa de alimentos perteneciente al grupo Oetker.
 Rudolf August Oetker, empresario alemán, presidente de la empresa que lleva su nombre entre 1944 y 1981.